Zu Jugend debattiert siehe:
 Jugend debattiert (Deutschland)
 Jugend debattiert (Schweiz)

Siehe auch:
 Jugend debattiert international